Breilmann ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Breilmann (* 1983), deutscher Politiker (CDU), MdB 
 Rudolf Breilmann (1929–2018), deutscher Bildhauer